Piece by Piece může být:

 Piece by Piece (album, John Martyn) – album zpěváka Johna Martyna (1986)
 Piece by Piece (album, Katie Melua) – album zpěvačky Katie Melua (2005)
 Piece by Piece (album, Kelly Clarkson) – album zpěvačky Kelly Clarkson (2015)
 Piece by Piece (kniha) – autobiografická kniha od Tori Amos (2005)